Le stade François-Coty est le stade de football situé à Ajaccio en Corse. Ce stade d'une capacité de  a pour club résident l'AC Ajaccio.

Histoire 

Inauguré le  sous le nom de Parc des Sports de l’ACA, le stade a toujours été appelé stade Timizzolo. Il pouvait accueillir initialement  (pour  assises). Le jour de l’inauguration, le 1er décembre 1968, pas moins de  sont recensés à l’occasion du derby corse opposant l’AC Ajaccio au SC Bastia, pour le premier derby corse de l'histoire en première division.
À noter que c’est un des rares stades à avoir une vue imprenable sur la Méditerranée.

L’enceinte est baptisée stade François-Coty en 1971 en hommage à l’ancien maire d’Ajaccio François Coty. L'inauguration a lieu le  face à Nimes.

Des travaux de rénovation ont été lancés en  afin de conformer le stade, réputé pour sa vétusté, aux normes de la Ligue 1 et porter sa capacité à  assises et couvertes. Initialement prévus pour être terminés en 2008, ces travaux, d'un coût estimé de  d’euros, ne seront pas achevés avant . La pelouse datant de 1968 a été refaite entièrement durant l'. Concernant le stade, deux tribunes toutes neuves sont refaites, avec notamment des vingt-huit loges de douze ou six places chacune en tribune Nord. La tribune d'honneur est refaite à neuf, durant la saison 2012-2013 pour porter la capacité du stade à . La date d'inauguration est ensuite prévue pour le début de la saison 2014-2015.

Pour la première fois depuis 1968, la pelouse a été changée en . De plus, une tribune provisoire de  a été installée côté mer derrière le but.

Galerie

Bibliographie   
 .

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1969
Coty
Coty
Coty
Équipement sportif en Corse-du-Sud
Sport à Ajaccio
AC Ajaccio